

Patronyme 

 Björk (née en 1965), musicienne, chanteuse et actrice islandaise
 Anita Björk (1923-2012), actrice suédoise
 Anders Bjork (né en 1996), joueur américain de hockey sur glace
 Brant Bjork (né en 1973), musicien américain
 Halvar Björk (1928-2000), acteur suédois
 Hera Björk (née en 1972), chanteuse islandaise
 Inga Björk-Klevby (née en 1944), suédoise, ancienne Directrice Exécutive Adjointe du Programme des Nations unies pour les établissements humains
 Malin Björk (née en 1972), femme politique suédoise
 Marja Björk (née en 1958), écrivaine et juriste finlandaise
 Rolf Björk (1946-1991), pilote de course suédois
Sara Björk Gunnarsdóttir (née en 1990), joueuse de football islandaise

Littérature 
 , livre homonyme de Björk

Musique 
 Björk, album homonyme de Björk